Свердлов, Юрий Владимирович (род. 1972) — российский политик.
 Свердлов, Юрий Львович (1925—2007) — советский физик, автор трудов в области радиоастрономии и радиотехники.
 Свердлов, Юрий Маркович (1914—?) — советский ортопед-травматолог, изобретатель «аппарата Свердлова» для вправления неполного вывиха стопы.